Выборы депутатов Муниципальных Советов внутригородских территорий Санкт-Петербурга состоялись в 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Избирательные кампании прошли в 110 из 111 муниципальных образований города. В тот же день в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора. До сих пор идут судебные процессы, связанные с фальсификациями на участках.

Законодательство 
В каждом муниципальном образовании выборы назначаются его муниципальным советом не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Для выдвижения кандидату необходимо предоставить в избирательную комиссию муниципального образования:
 заявление в письменной форме;
 копию паспорта и других документов, подтверждающих указанные в заявлении данные;
 сведения о доходах и имуществе;

Кандидат может выдвигаться либо как самовыдвиженец, либо как представитель политической партии или общественного движения.

Самовыдвиженцы и представители партий, не набравших на выборах необходимого количества голосов, должны подтвердить поддержку их выдвижения избирателями путём сбора подписей.

Количество необходимых подписей составляет 0,5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не менее 10. Количество сданных подписей может быть больше, но не более чем на 10 процентов.

Скандалы 
Кандидаты в депутаты заявили о нескольких проблемах: 
 незаконное тайное объявление о выборах рядом муниципалитетов (в связи с чем кандидаты могут не успеть подать документы о выдвижении);
 изменение муниципалитетами наименований округов (подавший документы на выдвижение кандидат укажет старый номер округа, после чего ему откажут в регистрации);
 неизвестное расположение муниципальных избирательных комиссий;
 муниципальные избирательные комиссии города закрывались в дни приёма документов у кандидатов;
 появление подозрительных очередей в избиркомах.

По данным многочисленных жалоб Центральной избирательной комиссией в Санкт-Петербург была отправлена проверяющая группа во главе с членом ЦИКа Евгением Шевченко. В некоторых избирательных комиссиях были выявлены нарушения, по которым была направлена телеграмма прокурору Санкт-Петербурга. В свою очередь, горизбирком Петербурга намерен через суд привлекать к ответственности представителей муниципальных избиркомов города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов.

27 июня в эфире «Эху Москвы в Санкт-Петербурге» председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что если «это безобразие не удастся остановить», то выборы могут быть отменены.

2 июля ЦИК принял решение отправить в город группу из пяти сотрудников аппарата, которые будут следить за ходом избирательной кампании.

6 июля стало известно о массовых отказах в регистрации оппозиционным кандидатам. В качестве причины муниципальные избирательные комиссии называли неполноту комплекта поданных документов, при этом кандидаты заявили, что подавали якобы недостающие документы, а попытки досдать их встретились в нежеланием ИКМО их принимать.

24 июля прошёл согласованный властями митинг против произвола на выборах в Петербурге. По оценкам организаторов, на мероприятие пришли от 3 до 10 тыс. человек, по оценке полиции - 2,2 тыс. Участники приняли резолюцию с требованиями отмены «муниципального фильтра» на выборах губернатора Петербурга, регистрации всех снятых с муниципальных выборов кандидатов или отмены выборов в тех округах, где, по мнению организаторов, кандидаты не были допущены до участия по политическим мотивам.

31 июля председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала петербургскому избиркому отказаться от создания "дачных" избирательных участков в Псковской области.

8 сентября. На независимых наблюдателей оказывается всяческое давление. В некоторых случаях имеется факт избиения наблюдателей, при этом, находящаяся на месте полиция не реагирует на нападающих.

9 сентября 2019 в Петербурге не могут подвести итоги выборов депутатов. Оппозиционеры сообщают о массовых нарушениях при подсчете голосов.  Руководитель предвыборного штаба «Яблока» в Петербурге Максим Кац написал, что данные, возможно, не вносят, чтобы иметь возможность фальсифицировать результаты. «По странному совпадению, это [задержки с подведением итогов выборов] происходит именно на тех участках, где побеждают оппозиционные кандидаты. <…> Практика показывает, что многочасовой перерыв между временем закрытия участков и временем публикации результатов голосования в ГАС „Выборы“ означает подготовку к будущим фальсификациям итогов выборов».

10 сентября. Спустя двое суток результаты муниципальных выборов в Петербурге неизвестны. Комиссии оттягивают подсчет голосов и не регистрируют результаты, в некоторых случаях даже инициируют пересчет. Оппозиционные кандидаты сообщают об украденных голосах и подмене бюллетеней.

Результаты 

По результатам выборов, «Единая Россия» получила 948 мандатов, «Справедливая Россия» - 108 мандатов, «Яблоко» - 86 мандатов, КПРФ - 74 мандата, «Партия Роста» - 42 мандата, ЛДПР - 30 мандатов, «Коммунисты России» - три мандата, «Родина» - два мандата, «Трудовая партия России» и «Партия Социальной Защиты» - по одному мандату. Самовыдвиженцы получили 259 мандатов. Таким образом ни одной оппозиционной политической силе не удастся самостоятельно обеспечить своему кандидату прохождение муниципального фильтра на выборах губернатора.   

С «Партией Роста» сотрудничали Штаб Навального и команда Михаила Амосова.

По муниципалитетам 
«Единая Россия» взяла абсолютное большинство мест в 70 муниципальных образованиях, из них в пятнадцати партия выиграла все мандаты. Ещё в одиннадцати муниципалитетах «Единая Россия» взяла половину от распределявшихся мандатов, а ещё в пяти -  смогла получить единоличное относительное большинство. Ещё в шести муниципалитетах партия власти сформировала самую большую фракцию наряду с другими партиями. В свою очередь, ЕР не получила ни одного мандата в двух муниципалитетах. Общая доля муниципального депутатского корпуса, приходящаяся на представителей «Единой России», сократилась с 75% до 60%.

Самовыдвиженцы взяли абсолютное большинство в шести муниципалитетах, «Справедливая Россия» - в трёх, «Яблоко» - в двух, КПРФ и «Партия Роста» - в одном.

Результаты выборов в пятимандатном округе №2 МО Чёрная речка были аннулированы. Довыборы в этом округе пройдут 19 сентября 2021 года.

Единственным муниципальным образованием, где в 2019 году не проводилась избирательная кампания в муниципальные советы, было МО Автово (Кировский район) - там выборы прошли в 2016 году; 16 мест из 20 выиграла Справедливая Россия, 3 места - Единая Россия, 1 место - Партия Роста.

См. также 
 Выборы губернатора Санкт-Петербурга (2019)
 Муниципальные выборы в Москве (2017)

Примечания

Ссылки 
 Выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
2019 год в Санкт-Петербурге